Экстракласса 2022/2023 () — 97-й сезон чемпионата Польши по футболу, который начался 15 июля 2022 года и продлится до 27 мая 2023 года. В соревновании принимает участие 18 клубов — 15 лучших клубов прошлого сезона, и 3 клуба, повышенные по результатам игр .

Сезон проходит в формате кругового турнира. Каждая команда сыграет в общей сложности 34 матча, один дома и один — на выезде. Этот сезон стал вторым, в котором участвует 18 команд вместо 16. Также этот сезон шестой по счёту, в котором задействована система видеопомощи арбитров VAR.

Чемпионский титул защищает «Лех» из Познани.

Клубы-участники

Изменения в таблице 

 По итогам сезона  в Экстракласс вышли :
 «Медзь» (1-е место / спустя 3 года).
 «Видзев» (2-е место / спустя 8 лет).
 «Корона» (4-е место, победитель плей-офф / спустя 2 года).
 По итогам сезона Экстраклассы 2021/2022 в Первую лигу выбыли :
 «Гурник Ленчна» (18-е место / спустя 1 год).
 «Висла Краков» (17-е место / спустя 26 лет).
 «Брук-Бет Термалица» (16-е место / спустя 1 год).

Региональное представительство

Турнирная таблица

Статистика

Бомбардиры

«Сухие» матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

2022/2023
Польша
Спорт в Польше в 2022 году
Спорт в Польше в 2023 году